Ambustus var namnet på en familj tillhörande gens Fabia.

Kända medlemmar 
 
 Kaeso Fabius Ambustus, romersk politiker, konsulartribun 404, 401, 395 och 390 f.Kr.
 
 Numerius Fabius Ambustus, romersk politiker, konsulartribun 406 och 390 f.Kr.
 
 Quintus Fabius Vibulanus Ambustus, romersk politiker, konsul 423 och 412 f.Kr.